История почты и почтовых марок Венгрии охватывает развитие почтовой связи на территории Венгрии в составе австрийского государства (до 1918 года) и в последующие периоды независимых венгерских государств, с выпуском собственных почтовых марок с 1871 года.

Ранняя история почты 

История почты в Венгрии началась во времена австрийского государства, и почтовая служба здесь была организована в конце XVII века. В середине XVIII века появились первые штемпеля с буквой V (von — из) и названием города; они имели декоративные рамки и орнаменты. Дату писал на письме чиновник. В начале XIX века начали применяться штемпеля с надписями: «Franco» («Оплачено»), «Portó» («Оплатить»), «Recomando, Recomon» («Заказное») и другими.

До 1867 года, времени возникновения Австро-Венгрии, существовало одно общее управление для австрийской и для венгерской почт. В дальнейшем в Венгрии появилось самостоятельное почтовое управление, подчинённое венгерскому министру торговли. Венгерских почтово-телеграфных округов к концу XIX века было девять.

Обе половины Австро-Венгерской монархии, несмотря на различие с 1871 года почтовых знаков, в почтовом отношении составляли одну территорию. Однако финансовая сторона почтового дела была совершенно разграничена, а во Всемирном почтовом союзе каждой части монархии был предоставлен самостоятельный голос. В связи с этим Российская империя, например, в 1904—1905 годах заключила соглашения о взаимном обмене денежных почтовых переводов, в числе других государств, с Австрией и Венгрией отдельно.

В 1894 году Венгрия имела 4132 почтовых учреждения, причём одно почтовое учреждение приходилось на 78 км² и 4226 жителей. Общее число отправлений за год составило , в том числе:
  писем,
  открытых писем (открыток),
  произведений печати,
  почтовых переводов и
  посылок.

На одного жителя приходилось 16,3 почтового отправления, а превышение дохода над расходами, в пересчёте на рубли Российской империи того времени, выражалось в приличной сумме —  рублей.

По данным Международного бюро Всемирного почтового союза за 1903 год, общая стоимость отправленных почтой писем и посылок с объявленной ценностью равнялась в Венгрии 5 млрд франков (столько же, сколько во Франции).

Выпуски почтовых марок

В составе Австрийской империи 
В 1848 году художник Мор Тан () подготовил рисунок для первой венгерской почтовой марки. Однако она не вышла в обращение, поскольку Венгрия потеряла свою независимость, став в 1849 году провинцией Австрийской империи. В таком статусе на её территории в 1850 году были введены в обращение австрийские марки.

По распоряжению начальника почтового отделения в Токае первый выпуск марок Австрии был снабжен линейной просечкой. Эти марки, особенно с номиналом в 2 крейцера, очень редки. Они известны со штемпелями Токая и Хамонны.

Марки Австрийской империи были в обращении на территории Венгрии до 1867 года.

В составе Австро-Венгрии 
После образования в 1867 году Австро-Венгерской монархии венгерские почтовые отделения были переданы Венгерскому министерству земледелия, торговли и ремёсел. В том же году в обращение поступила серия марок, которая имела равное хождение на территориях Австрии и Венгрии. Единые австро-венгерские выпуски были в обращении до 1871 года.

1 мая 1871 года в обращение поступила первая серия из шести марок Венгрии. Миниатюры с портретом императора Франца Иосифа I и гербом Венгерского королевства были отпечатаны литографским способом. Названия почтовой администрации на них не было указано. Известно несколько экземпляров марки номиналом в 2 крейцера тёмно-жёлтого цвета вместо оранжевого. Эти марки из первого тиража, который не поступил в обращение из-за плохого качества печати (на лице Франца Иосифа I были пятна). Указанные экземпляры были использованы в 1873 году на почтамте в Пеште. Встречаются смешанные франкировки корреспонденции марками австро-венгерского выпуска 1867 года и венгерского 1871 года.

1 октября 1874 года в обращение поступили марки нового рисунка. На миниатюрах было дано изображение почтового конверта, короны Святого Стефана и почтового рожка. На этих марках впервые было указано название почтовой администрации — «Magyar Kir. Posta» («Венгерская королевская почта»). Марки с таким рисунком выпускались до 1900 года с разными водяными знаками и перфорацией.

1 января 1900 года, в связи с изменением денежной единицы [1 корона (крона) = 100 филлерам (геллерам)], в обращение поступила новая серия марок с двумя рисунками — легендарная птица Турул над короной Святого Стефана и портрет Франца Иосифа I в короне Святого Стефана. До 1916 года было осуществлено несколько выпусков марок этих рисунков с разными водяными знаками и перфорацией.

В 1916—1917 годах были выпущены стандартные марки с новыми рисунками —  и здание парламента в Будапеште.

Последняя серия из шести марок Венгерского королевства в составе Австро-Венгрии была выпущена 30 августа 1918 года. На миниатюрах были изображены портреты короля Карла IV и королевы Циты.

Первые почтово-благотворительные марки, с доплатой в пользу пострадавших от наводнения в Восточном Банате, поступили в обращение в 1913 году.
 
В 1916 году, в честь коронации короля Венгрии Карла IV, были эмитированы первые коммеморативные марки.

В 1916 году в качестве почтовой использовалась почтово-сберегательная марка в 10 филлеров.

Выпуски независимой Венгрии

1918—1920 годы 
В ноябре 1918 года, после распада Австро-Венгрии, была провозглашена Венгерская республика. На стандартных марках Венгерского королевства 1916—1918 годов была сделана надпечатка чёрной краской слова «Köztarsasag» («Республика»). В 1919 году были эмитированы марки, повторяющие рисунок стандартного выпуска 1916—1917 годов (жнецы и парламент), с изменённой надписью «Magyar Posta» («Венгерская почта»). Марки с надпечаткой находились в обращении до декабря 1920 года, а новый стандартный выпуск — до июня 1921 года.

В марте 1919 года на части территории республики была провозглашена Венгерская Советская Республика. 14 июня того же года вышли её первые марки: серия из пяти миниатюр с портретами Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Шандора Петёфи, Игнаца Мартиновича и Дьёрдя Дожа. На марках надпись «Magyar Tanács Köztarsasag» («Венгерская Советская Республика»). С такой же надпечаткой 21 июля были выпущены стандартные марки. Все марки Венгерской Советской Республики были изъяты из обращения 30 ноября 1919 года.

Созданное в 1919 году в Сегеде правительство графа Дьюлы Каройи также выпускало свои марки. Все имевшиеся здесь запасы марок были снабжены надпечаткой «Magyar Nemzeti Kormany. Szeged 1919» («Венгерское национальное правительство. Сегед 1919») и 28 июня выпущены в обращение. Всего было выпущено марок: почтовых — 41; доплатных — 8.

1920—1949 годы 

В марте 1920 года Венгрия была объявлена королевством. В 1921 году на марках Венгрии снова появилась надпись «Magyar Kir. Posta» («Венгерская королевская почта»). Она употреблялась с перерывами (в 1923—1937 годах на марках помещалась надпись «Magyarorszag» («Венгрия»)) до 1945 года. Темами выпусков тех лет были — религиозные символы, корона Святого Стефана, административные здания, церкви, эпизоды борьбы против турецкого ига и т. п.

В мае 1934 года вышел первый почтовый блок, посвящённый филателистической выставке в Будапеште в честь 50-летия «Первого отечественного союза филателистов».

1 мая 1945 года серией из 26 марок с надпечаткой «Felszabadulas. 1945 ápr. 4» («Освобождение. 1945 апр. 4») и новой стоимости на стандартных марках 1943 года, было отмечено освобождение страны от фашизма. Эти марки существуют с жёлтым и голубым фоном.

С 1945 года на марках Венгрии утверждается новая надпись «Magyar Posta» («Венгерская почта»).

В январе 1946 года на марках были сделаны надпечатки, указывающие вид почтового отправления, для которого предназначалась данная марка. Продавались они по цене, существовавшей в момент продажи. Эти надпечатки имели сокращения: «Any.» — бандероль, «Hl.» — местное письмо, «Hlp.» — местная почтовая карточка, «Tl.» — внутреннее письмо, «Tlp.» — внутренняя почтовая карточка, «Cs10-I» — для посылок до 10 кг и т. д. В мае 1946 на марках было надпечатано полное название вида почтового отправления: «Tavolsagi level» — письмо, «Ajalas» — заказное, «Csomag 5 kg» — посылка 5 кг и другие.

Провозглашение Венгрии республикой было отмечено выпуском двух марок 12 февраля 1946 года. Это был единственный раз в истории венгерских марок, когда название государства на них было дано на латинском языке («Hungarica Respublica»).

Некоторое время номиналы послевоенных марок выражались в пенгё. Однако экономический ущерб, нанесённый Венгрии участием во Второй мировой войне, привёл к гиперинфляции. Выпуск марок не поспевал за ростом почтовых тарифов. В июле 1946 года была выпущена марка с самым большим номиналом в мире — 500 тысяч билпенгё (500 × 1015 пенгё).

1 августа 1946 года была проведена денежная реформа и в обращение введена новая валюта — форинт. Первая серия стандартных марок «Индустрия и сельское хозяйство» с номиналами в новой валюте находилась в обращении с 1 августа 1946 до 28 февраля 1950 года.

После 1949 года 

Провозглашение Венгерской Народной Республики в 1949 году было отмечено выпуском серии из трёх марок с новым гербом республики и надписью «Magyar Nepköztarsasag» («Венгерская Народная Республика»).

С 1 августа 1950 года (частично раньше) все венгерские марки выпускались с зубцами и без зубцов. Тиражи беззубцовых марок обычно составляли 4—7 тысяч экземпляров. До 1958 года беззубцовые марки не принимались для оплаты почтовых отправлений, они продавались коллекционерам по цене, равной 10 номиналам. С 22 февраля 1958 года все беззубцовые выпуски стали обычными знаками почтовой оплаты для любых почтовых отправлений. В 1991 году выпуск беззубцовок был прекращен.

До 1 сентября 1971 года венгерские марки, выпущенные до 1964 года, имели ограниченные сроки хождения. Затем все марки, выпущенные с 1 августа 1946 года, были вновь допущены в обращение, сроки которого не ограничивались.

С 1991 года на марках Венгрии надпись «Венгерская почта» снова была заменена словом «Венгрия».

Необычные выпуски 

В октябре 1955 года к Международному конгрессу по цветным металлам, состоявшемся в Будапеште, была выпущена авиапочтовая марка, отпечатанная на алюминиевой фольге толщиной 0,009 мм. Марка использовалась только в почтовом отделении конгресса.

В сентябре 2004 года почтовое ведомство Венгрии выпустила серию из 64 почтовых миниатюр, на которых микрошрифтом рассказано об истории шахмат в Венгрии. Каждая марка имеет номинал 50 форинтов, все они объединены в малый лист в виде шахматной доски, фигуры которой образуют начальную позицию венгерской партии. Впервые этот дебют встретился в матче по переписке Париж — Будапешт, который продолжался с 1842 по 1845 годы.

Микрошрифт позволил разместить на каждой марке несколько десятков слов текста, а вся серия названа «Краткий курс истории шахмат в Венгрии». Значительное число марок отведено биографическим статьям о знаменитых венгерских гроссмейстерах: Ласло Сабо, Лайоше Портише, Андраше Адорьяне, Дьюла Саксе, Золтане Рибли, Петере Леко, Иштване Билеке и Жуже Верёци-Петровиче.

Этот выпуск установил сразу три рекорда в филателии:
 марки с самым обширном текстом;
 самый большой малый лист;
 самая длинная серия марок, посвящённая шахматам.

Другие виды почтовых марок 
Венгерская почта выпускала также газетные, доплатные, экспрессные, газетно-налоговые, посылочные и служебные марки.

Авиапочтовые 
Первые авиапочтовые марки Венгрии вышли 4 июля 1918 года. Они предназначались для писем, пересылавшихся по авиатрассе Вена—Будапешт—Краков—Львов и представляли собой надпечатку текста «Repülo posta» («Полётная почта») и нового номинала на стандартных марках 1917 года («Парламент»). Марки были в обращении до 24 июля 1918 года.

Вторая серия, с надпечаткой «Légi posta» («Авиапочта») и нового номинала на стандартных марках 1917 года, поступила в обращение в ноябре 1920 года. С тех пор авиапочтовые марки выпускались регулярно, вплоть до 1988 года.

Газетные 
Газетные марки венгерская почта выпускала с 1871 по 1922 год. Все они печатались без зубцов. Изъяты из обращения 30 апреля 1922 года.

Доплатные 
Выпуск доплатных марок начался в ноябре 1903 года и продолжался до декабря 1987 года.

Посылочные 
В декабре 1953 года были выпущены посылочные марки для отправления посылок внутри страны. Они представляют собой надпечатку нового номинала на стандартной марке 1946 года.

Служебные 
Служебные марки выпускались с июня 1921 года по март 1924 года. 1 июля 1924 года были изъяты из обращения.

Телеграфные 
Телеграфные марки выпускались с 1873 по октябрь 1874 года. Обычно гасились пером. Телеграфные штемпеля, использовавшиеся с февраля 1875 года, на марках редки.

Местные и региональные выпуски

Абонь 
В 1945 году в городе Абонь был произведён местный выпуск марок. На 28 миниатюрах Венгрии различных выпусков были сделаны ручные надпечатки новых номиналов. Тиражи этих марок небольшие. Известны фальсификаты.

Ньиредьхаза 
31 октября 1944 года советскими войсками был освобождён город Ньиредьхаза. Перед отступлением немецкие войска взорвали здание почтамта и международной телефонной станции. Поэтому одной из первоначальных задач, которые пришлось решать новому бургомистру и военному коменданту города, было восстановление работы почтовых служб, которое задерживалось из-за отсутствия марок. Было решено изготовить временные марки и конверты собственными силами. Это дело было поручено частному типографу Каролю Венковичу. Он изготовил конверты двух цветов (жёлтые и розовые), а также марки номиналом в 20 и 40 филлеров. Оба номинала были отпечатаны чёрной краской — первый на жёлтой, второй на розовой бумаге и были весьма примитивные на вид — обозначение номинала без всяких надписей. Марки и часть конвертов были снабжены фиолетовой печатью городского налогового ведомства, которое взяло на себя расходы по их изготовлению. Всего марок каждого номинала было отпечатано примерно по 5 тысяч экземпляров. Днём их выхода можно считать 16 декабря 1944 года.

Когда о провизориях стало известно Временному национальному правительству, работавшему в то время в Дебрецене, их запасы уже оказались исчерпанными. По этой причине почтовое управление Дебрецена сделало заказ на изготовление повторных оттисков для музея. Однако оказалось, что оригиналы клише не сохранились, и поэтому новые оттиски были сделаны с других клише, изготовленных специально для этой цели. Это даёт основание считать повторный тираж новоделами.

В феврале 1945 года по указанию руководителя почтового ведомства Кароля Шабияни был осуществлён второй выпуск, также состоявший из двух номиналов. По своему внешнему виду эти эмиссии схожи с марками первого выпуска и имеют те же номиналы, однако на них напечатана внизу дополнительная надпись красного цвета  («Ньиредьхаза-1»). Было выпущено около 5 тысяч марок по 20 филлеров и около 2 тысяч — по 40.

Известны подделки марок как первого, так и второго выпусков. Помимо марок, было изготовлено 12 тысяч почтовых карточек трёх типов.

Баранья 
В 1918 году во время Первой мировой войны Южновенгерский комитат (округ) Баранья и часть приграничных земель были заняты сербскими войсками. На оккупированных землях была провозглашена Республика Баранья с центром в городе Печ. В мае 1919 года состоялся первый выпуск марок Бараньи — на почтовых марках Венгрии различных выпусков была сделана надпечатка  («1919 Баранья»). В мае были также выпущены доплатные марки — надпечатки на доплатных марках Венгрии надписи  и нового номинала. Всего состоялось четыре выпуска. Последний — в декабре 1919 года — надпечатка полукругом на венгерских марках чёрной краской слова  и большой красной цифры нового номинала. 20 августа 1920 года Баранья была возвращена Венгрии. Марки с надпечатками были изъяты из обращения и заменены венгерскими. Всего было выпущено марок: почтовых — 60; доплатных — 3.

Дебрецен 

Восточновенгерский комитат Дебрецен и прилегающие районы с ноября 1919 по июнь 1920 года были оккупированы румынской армией. Во время оккупации выпускались почтовые и доплатные марки.

Первый выпуск почтовых марок состоялся 21 ноября 1919 года. Венгерские марки были снабжены надпечаткой: в овальной рамке словá  («Румынская зона оккупации») и эмблема почтовой службы Румынии. Надпечатка производилась синей, красной и чёрной краской. Такая же надпечатка ставилась на доплатные марки Венгрии. Марки с надпечаткой овала и эмблемы, выполненными двойной линией, — пробные оттиски.

В декабре 1919 года была выпущена серия доплатных марок, а в январе 1920 года — почтовых марок оригинальных рисунков с надписью  и с надпечаткой в круглой рамке  («Румыния. Зона оккупации»). Существуют перевёрнутые надпечатки. В обращении они практически не были.

В 1920 году Дебрецен был возвращён Венгрии, и в обращение поступили венгерские марки. Всего было выпущено марок: почтовых — 102; доплатных — 21.

Западная Венгрия 
По Трианонскому договору 1920 года Венгрия потеряла значительную часть своих территорий, в том числе провинцию Бургенланд, которую передали Австрии. Вопрос о государственной принадлежности её части (так называемой Западной Венгрии) с центром в городе Шопроне должен был быть решён плебисцитом. Венгерское население, требовавшее присоединения к Венгрии, восстало. Начиная с сентября 1921 года восставшие выпустили восемь серий марок с различными надпечатками. 11 ноября 1921 года была выпущена девятая серия из 23 почтовых марок и серия доплатных марок оригинальных рисунков. На марках надпись «Lajtabánság posta» («Почта Транслейтании»). В обращении находились только марки трёх первых выпусков. Из последнего выпуска в обращение поступили только четыре.

По результатам плебисцита Шопрон остался в составе Венгрии, и с 1922 года в обращение поступили марки Венгрии.

Развитие филателии 
Первое общество венгерских филателистов было создано в Будапеште весной 1884 года. Пятидесятилетие этого общества было отмечено венгерской почтой в 1934 году выпуском марки и блока; была организована филателистическая выставка.

До Второй мировой войны в Венгрии существовали разрозненные кружки филателистов. После освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков началось возрождение культурной жизни, в том числе оживление филателистического движения. Происходила реорганизация большинства обществ, создавались новые, и в феврале 1952 года отдельные общества и кружки были объединены во Всевенгерский союз филателистов ( — MABÉOSZ; МАБЕОС). Основу национальной филателистической организации Венгерской Народной Республики составил Первый союз венгерских филателистических обществ, учреждённый в 1922 году.

Перед новой организацией была поставлена задача использовать филателию в деле развития культуры страны, воспитания молодёжи в духе социализма. К середине 1970-х годов в Союз входили 3410 кружков — 2205 для взрослых филателистов и 1205 для молодёжи, которые объединяли 200 тыс. членов. В шести городах страны были созданы областные отделения Союза. Венгерские коллекционеры установили широкие связи с зарубежными филателистическими организациями, участвовали в международных выставках, включая советско-венгерские выставки:

4 сентября 1971 года было открыто новое восьмиэтажное здание МАБЕОС с многочисленными залами и вестибюлями для проведения крупных выставок. По сообщению Белы Збораи, секретаря отдела тематической филателии МАБЕОС, на 70 постоянных стендах большого выставочного зала раз в месяц на протяжении десяти дней демонстрировались коллекции на разнообразные темы из различных городов Венгрии.

Используя опыт румынских коллег, МАБЕОС организовал школу почтовых марок, в рамках которой читались курсы лекций. Они включали различные сведения, полезные филателисту и охватывающие те или иные области и направления филателии, практические советы по определению водяных знаков и зубцовки, методику составления коллекций и т. п.

Работу с молодёжью координировала соответствующая комиссия МАБЕОС. Ежегодно проводилась Всевенгерская молодёжная филателистическая выставка. К примеру, в 1975 году она состоялась в городе Залаэгерсеге при участии юных филателистов из других социалистических стран.

В Венгерской Народной Республике регулярно отмечался День почтовой марки и в связи с его проведением издавались почтовые марки. Так, 9 сентября 1975 года в Венгрии выходила серия почтово-благотворительных марок, приуроченных к этому событию, которые были изготовлены офсетным способом в зубцовом и беззубцовом исполнении. Художником серии И. Вертелем были запечатлены виды Вышеграда. Все марки имели номинал 2 + 1 форинт. Серию замыкал почтовый блок из четырёх марок того же номинала. В день выпуска марки и блоки гасились специальными штемпелями.

Печатным органом МАБЕОС является ежемесячный журнал «Filatéliae Szemle» («Филателистическое обозрение»), который издаётся с 1954 года на венгерском языке. Журнал содержит информацию о филателистических новинках стран мира и специальные статьи по филателии.

См. также

Примечания

Литература 
 
 
 Волынкина Н. Гордая лира поэта // Филателия СССР. — 1975. — № 11. — С. 46. — (Рубрика: Глобус: проблемы, информация). 
 Kostyán Á., Makkai L., Névai P., Surányi L., Vajda E., Váradi I. Монография о венгерских почтовых марках: в 6 томах. = A magyar bélyegek monográfiája I—VI. — Budapest: Közlekedési Dokumentációs Vállalat, 1973. — 4179 o.
 Magyar bélyegek katalógusa. — Budapest, 2005.
 Magyar posta- és illetékbélyeg katalógus. CD-ROM. — Budapest: Philatelia Hungarica kiadása, 2008.
 Pakozdi L. A magyar bélyegek monográfiája VII. Magyar postabélyegek 1962—1979 és dijjegyes postai nyomtatványok 1965—1979. — Budapest: Közlekedési Dokumentációs Vállalat, 1981. — 787 p. [Монография о венгерских почтовых марках. Том 7.]
 Pénzügyi bélyegek Magyarországon és a Habsburg birodalomban. — Budapest, 2007.
 Scott 2007. Standard Postage Stamp Catalogue. — New York, NY, USA: Scott, 2006.
 Stanley Gibbons. Stamp Catalogue. Pt. 2. Austria and Hungary. — 6th edn. — : Stanley Gibbons, 2002. — 368 p. — ISBN 0-85259-527-1.
 Visnyovszki G. Bélyegkönyv. — Budapest: Állami Nyomda Publishing, 1996. [Почтовые марки.]

Ссылки 

 Сайты Венгрии:
 «Bélyeg» — текущие выпуски венгерских марок начиная с 2004 года 
 «Az 1867. évi magyar bélyegkiadás» — история марок Австро-Венгрии и Венгрии
 «A Magyar Filatéliai Tudományos Társaság honlapja» — Научное общество венгерской филателии
 «Okmánybélyeg katalógus» — объединение коллекционеров фискальных марок
 «Belyeg.lap.hu» — подборка ссылок на филателистические и почтовые сайты стран мира
 
 Марки Венгрии в онлайн-каталоге  «Стэнли Гиббонс»